Русла́н Влади́мирович Кошули́нский (; род. 9 сентября 1969 года, Львов, УССР, СССР) — украинский политический деятель, заместитель главы партии Всеукраинское объединение «Свобода». Заместитель Председателя Верховной Рады Украины в 2012—2014 годах. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.

Биография 
Родился 9 сентября 1969 года в городе Львове.

В 1986 году окончил Львовскую специализированную школу-интернат спортивного профиля. С 1987 по 1989 год был старшим сержантом срочной службы советской армии, службу проходил в Группе советских войск в Германии), являлся заместителем командира взвода.

В 1991 году окончил кооперативный техникум во Львове.

В первой половине 1990-х годов работал инженером, поваром в артели старателей в Красноярском крае Российской Федерации.

С 1996 — член СНПУ (в будущем — «Свобода»)

В 2001—2002, 2004—2006 гг. — помощник-консультант народного депутата Украины. В 2006—2007 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В июле 2006 года окончил обучение в Тернопольском государственном экономическом университете по специальности «право» и получил квалификацию бакалавра.

С августа 2008 года является заместителем председателя Всеукраинского объединения «Свобода».

С ноября 2010 года — председатель фракции «Свободы» во Львовском городском совете, член постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета.

Политическая деятельность 
На парламентских выборах 2012 года Кошулинский шел по партийному списку «Свободы» под 12-м номером и возглавлял центральный избирательный штаб партии.

С 13 декабря 2012 года по 27 ноября 2014 года — заместитель Председателя Верховной Рады Украины. Активный участник смены власти на Украине в феврале 2014 года.

В феврале 2015 года был мобилизован для прохождения службы в вооружённых силах Украины. Службу проходил на Донбассе в звании сержанта.

Выдвинут кандидатом в мэры Львова от ВО «Свобода» на выборах 25 октября 2015 года.

22 января 2019 года выдвинут кандидатом в президенты Украины от объединенных националистических сил.

Участвовал как кандидат от «Свободы» в довыборах в Верховную раду Украины, проходивших 28 марта 2021 года в избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. Согласно обнародованным Центральной избирательной комиссии Кошулинский занял третье место, набрав Руслана Кошулинского, получившего 28,51% (14 311 бюллетень от общего числа 50 181, признанных действительными), уступив кандидату от «Слуги народа» Василию Вирастюку, набравшему 30,95% голосов (15 536 голосов) и бизнесмену Александру Шевченко, выдвинутому партией «За будущее», набравшего 30,11% (15 114 голосов).

Скандалы 
8 декабря 2015 года в сессионном зале Львовского областного совета (во время его пикетирования участниками АТО вместе с их семьями) завязалась драка между депутатом от партии «Всеукраинское объединение „Свобода“» Русланом Кошулинским и помощником председателя Львовского облсовета Валентином Харловым. Кошулинский обвинил Харлова в провокации и набросился на него с кулаками.

Семейное положение 
Жена — Мария Васильевна (1967). Воспитывает троих детей — дочерей Кристину (1991) и Иванну (1993), сына Богдана (2002).

Примечания

Ссылки 
 Верховна Рада України 
 Довідка: Кошулинський Руслан Володимирович 

Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены партии «Свобода»
Участники Евромайдана
Заместители председателя Верховной рады Украины
Политики XXI века
Украинские националисты
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании